

Patronymes 

 Albert Pillet (1842-1928), prêtre catholique, Professeur aux facultés catholiques de Lille ;
 Antoine Pillet (1857-1926), professeur de droit à la Faculté de droit de Paris et à l'Académie de droit international de La Haye, Pays Bas. Vice-président de l'Institut de droit international. Dirigea avec Paul Fauchille (1858-1926) la "Revue générale de droit international public" (1894-1904) ;
 Camille Pillet, auteur dramatique du  siècle, frère de Léon ;
 Charles Pillet (1823-1887), commissaire-priseur français ;
 Charles Pillet (1869-1960), sculpteur et graveur et médailleur français ;
 Didier Pillet (né en 1948), journaliste français ;
 Edgard Pillet (1912-1996), artiste plasticien français ;
 Camille Chemin et Édouard Pillet, soldats du   Régiment d'Infanterie Coloniale ( Division Coloniale) pendant la Première Guerre mondiale, soldats fusillés pour l'exemple ;
 François Pillet (né en 1950), homme politique français ;
 Julien Pillet (né en 1977), escrimeur français, pratiquant le sabre ; 
 Léon Pillet (1803-1868), journaliste, diplomate et librettiste français ; 
 Louis Pillet (1819-1895), avocat, géologue, président de l'Académie de Savoie ;
 Louis Marie Pillet (1775-1830), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Marie Pillet (1941-2009), actrice française ;
 Maurice Pillet (1881-1964), égyptologue français ;
 Patrice Pillet, auteur français de jeux de société ;
 Paul Pillet (1907-2002), homme politique français ;
 Pierre Pillet (né en 1953), physicien, directeur de recherche au CNRS ;
 René-Martin Pillet (1761-1816), officier français ;
 Roger Pillet (1886-1918), écrivain français ;
 Yves Pillet (né en 1939), homme politique français.

Patronymes composés 
Michel Frédéric Pillet-Will (1781-1860), banquier français.
 Alexis Pillet-Will (1805-1871), banquier français, fils du précédent.
 Frédéric Pillet-Will (1837-1911), banquier français, fils du précédent.
 Albert Dubois-Pillet (1846 - 1890), peintre et officier français.

Toponymes 
 Rue Pillet-Will est une rue du  de Paris

Voir aussi 
 

Patronyme français